Le terme suture est un nom féminin provenant du latin , de  qui signifie « coudre ».

 En chirurgie, une suture est une opération qui consiste à rapprocher les lèvres d'une plaie et à en lier les tissus par une couture ou par un autre moyen, telles des agrafes.
 En anatomie, une suture est une articulation quasi immobile de deux os, tels les os du crâne. C'est également une synarthrose dans laquelle deux os sont reliés par du tissu fibreux.
 En botanique, la suture est une ligne de soudure entre les carpelles d'un pistil.

 En zoologie, la suture est :
 la ligne d'insertion des cloisons transversales sur les parois de la coquilles des nautiles et des ammonites.
 une articulation entre deux sclérites, les plaques rigides de l'exosquelette des arthropodes.

Culture 
 Point de suture est le septième album studio de la chanteuse française Mylène Farmer, et celui d'une chanson contenue dans cet album.
 Suture, un film de Scott McGehee sorti en 1993.

Terme médical